Кроншта́дтское викариа́тство — викариатство Санкт-Петербургской епархии Русской Православной Церкви.

История 
Учреждена 28 июля 1907 года как викариатство Санкт-Петербургской епархии. Это была первая в истории Русской православной церкви устройства епископской кафедры для Западной Европы: епископ Кронштадтский должен был заведовать всеми русскими православными заграничными церквами кроме храмов в Константинополе и Афинах. Однако через три с небольшим года викариатство было упразднено.

В 1915 году викариатство возрождено вновь. 17 июня 1917 года было вновь упразднено, но восстановлено 28 августа 1920 года, после чего действовало до 1933 года.

12 марта 2013 года решением Священного Синода Русской Православной Церкви викариатство было возрождено.

Епископы 
 Владимир (Путята) (6 августа 1907 — 18 февраля 1911)
 Феофан (Туляков) (31 мая 1915 — 6 июля 1916)
 Мелхиседек (Паевский) (8 сентября 1916 — 17 июня 1917)
 Венедикт (Плотников) (28 августа 1920 — 16 июня 1933)
 Назарий (Лавриненко) (с 12 марта 2013)

Примечания

Ссылки 
 КРОНШТАДТСКАЯ ЕПАРХИЯ // Открытая православная энциклопедия «Древо»
 

Викариатства Русской православной церкви
Появились в 1907 году в России
Санкт-Петербургская епархия
Кронштадт
Организации, основанные в 1907 году